Das AEGON Classic 2011 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 6. bis zum 12. Juni 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Sabine Lisicki und Daniela Hantuchová, das Lisicki in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Wolha Hawarzowa und Alla Kudrjawzewa in drei Sätzen gegen Sara Errani und Roberta Vinci.

Wegen Regen wurde das Einzel-Finale auf Montag, den 13. Juni 2011 verlegt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Birmingham